Cavalieri to nazwisko włoskie.

Osoby:
 Bonaventura Cavalieri (1598–1647) – włoski matematyk i astronom
 Catarina Cavalieri (1755–1801) – sopranistka
 Diego Cavalieri – piłkarz brazylijski
 Emilio de’ Cavalieri (1550–1602) – włoski kompozytor

Miejsca:
 San Polo dei Cavalieri – miejscowość i gmina we Włoszech